Населені пункти в Чехії:

 Голубиці (Вишков)
 Голубиці (Прага-захід)